Ehrenbreitstein ist der Name von geographischen Objekten in Rheinland-Pfalz

 Festung Ehrenbreitstein, Festung in Koblenz
 Ehrenbreitstein (Berg) (180 m), Berg in Koblenz mit der Festung Ehrenbreitstein
 Koblenz-Ehrenbreitstein, Stadtteil der kreisfreien Stadt Koblenz

historisch:
 Amt Ehrenbreitstein:
 Verwaltungs- und Gerichtsbezirk im Kurfürstentum Trier (bis 1803)
 Verwaltungsbezirk im Herzogtum Nassau (1803 bis 1866)
 Regierungsbezirk Ehrenbreitstein:
 Verwaltungseinheit im Fürstentum Nassau-Weilburg (1803 bis 1806)
 Verwaltungseinheit im Herzogtum Nassau (1806 bis 1815)

Ehrenbreitstein ist ein Schiffsname:
 Ehrenbreitstein (Schiff, 1930)